Антон Юрьевич Смирнов:
* Смирнов, Антон Юрьевич (род. 1982) — российский фигурист, призёр Кубка России (2002).
 Смирнов, Антон Юрьевич (род. 1983) — российский футболист.